NNMC steht für:

 Nissan NNMC, Elektroauto

NNMC steht als Abkürzung für:

 National Naval Medical Center, Krankenhaus der United States Navy in Bethesda, Maryland, Vereinigte Staaten

Abkürzung